Прутченко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Прутченко, Михаил Борисович (1833—1886) — нижегородский губернский предводитель дворянства, псковский губернатор, тайный советник.
 Прутченко, Сергей Михайлович (1868—1920) — попечитель Рижского и Санкт-Петербургского учебных округов, камергер.